29. breddegrad kan henvise til:

 29. nordlige breddekreds
 29. sydlige breddekreds